Добжанський () — українське та польське прізвище.

 Адам Сталони-Добжанський — польський художник, графік.
 Антоній Добжанський — польський вчений-медик, лікар-отоларинголог, член-кореспондент Польської АН.
 Добжанський Валерій Віталійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добжанський Валерій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Генрик Добжанський — польський офіцер, спортсмен.
 Зигмунт Добжанський — архітектор
 Теодосій Добжанський — визначний американський біолог, генетик, зоолог, ентомолог, еволюціоніст українського походження.
 Ян Добжанський (1780—1836) — польський педагог, адвокат, доктор права, професор, декан і ректор Львівського університету.
 Ян Добжанський — журналіст, поет, перекладач, польського гімнастичного товариства «Сокіл».

Див. також 
 Добрянський
 Добржанський

Польські прізвища
Українські прізвища